Восточная конференция:
 Восточная конференция КХЛ — конференция в Континентальной хоккейной лиге.
 Восточная конференция (НХЛ) — конференция в Национальной хоккейной лиге.
 Восточная конференция (НБА) — конференция в Национальной баскетбольной ассоциации.